Moretto ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Moretto (um 1490/1498–1554), italienischer Maler
 Angie Moretto (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler
 Antonio Moretto (1773–1833), süddeutscher Maler 
 Davide Moretto (* 1984), italienischer Fußballspieler
 Marcelo Moretto (* 1978), brasilianischer Fußballspieler 
 Marcia Moretto (1949–1981), argentinische Tänzerin, Choreografin und Theaterregisseurin
 Nei Paulo Moretto (* 1936), brasilianischer Geistlicher
 Paolo Moretto (* 1959), italienischer Maler und Bildhauer

Weiteres:
 (6943) Moretto, ein Asteroid des Hauptgürtels